est une locution latine signifiant en français « Vers les étoiles ». Elle peut s'employer seule ou se retrouver dans d'autres locutions latines (voir ci-dessous). Son contraire est  (« En provenance des étoiles »).

Ad astra peut désigner :
 Ad Astra, une maison d'édition française spécialisée dans la science-fiction ;
 Ad Astra, une nouvelle de William Faulkner parue en 1931 ;
 Ad Astra, une sculpture de 1976 de Richard Lippold ;
 Ad Astra, un jeu vidéo sorti en 1984 ;
 Ad Astra, un manga de Mihachi Kagano prépublié entre 2011 et 2018 ;
 Ad Astra (2019), un film de James Gray.

Voir aussi 
 Sic itur ad astra, signifiant « C’est ainsi que l’on s’élève vers les étoiles »
 Per aspera ad astra, signifiant « Par des sentiers ardus jusqu'aux étoiles », ainsi que ses variantes Ad astra per aspera (« Vers les étoiles à travers les difficultés ») et Per ardua ad astra (« À travers l'adversité jusqu'aux étoiles »)

Locution ou expression latine